Frifelt kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Frifelt (by) – by i Vodder Sogn, Tønder Kommune
 Frifelt (Emmerlev Sogn) – bebyggelse i Emmerlev Sogn, Tønder Kommune
 Frifelt (Ringkøbing-Skjern Kommune) – bebyggelse i Vorgod Sogn
 Frifelt (Varde Kommune) – bebyggelse i Ølgod Sogn